Dongguan bezeichnet:

 Dongguan (东莞市), Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongguan (Baode) (东关镇), Großgemeinde im Kreis Baode in der chinesischen Provinz Shanxi
 Dongguan (Ju) (东莞镇), Großgemeinde im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong
 Dongguan (Shuangcheng) (东官镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongguan (Yongchun) (东关镇), Großgemeinde im Kreis Yongchun in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongguan (Dafang) (东关乡), Gemeinde im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dongguan (Chanhe) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chanhe in der chinesischen Provinz Henan
 Dongguan (Chencang) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chencangin der chinesischen Provinz Shaanxi
 Dongguan (Guangling) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guangling in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Dongguan (Hantai) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hantai in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Dongguan (Kongtong) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongguan (Kuiwen) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kuiwen in der chinesischen Provinz Shandong
 Dongguan (Lianchi) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianchi in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongguan (Linxia) (东关街道), Straßenviertel der Stadt Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongguan (Lixia) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lixia in der chinesischen Provinz Shandong
 Dongguan (Qinzhou) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qinzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongguan (Shangyu) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shangyu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dongguan (Wancheng) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Dongguan (Wenfeng) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wenfeng in der chinesischen Provinz Henan
 Dongguan (Xixiu) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xixiu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dongguan (Yongqiao) (东关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Dongguan (Yazhou) (东关社区), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Yazhou in der Provinz Hainan
 (3476) Dongguan, Asteroid